Zoologie : Ctenium, synonyme de Robertus, est un genre d'araignées.
 Botanique : Ctenium est un genre de graminées (Poaceae)

Theridiidae
Synonyme de genre d'araignées (nom scientifique)